

События

Франция 
 15 января — Принятие нового административного деления Франции на 83 департамента.
 15 марта — декретом Учредительного собрания произведена отмена личных феодальных повинностей французских крестьян. Установлен порядок выкупа иных феодальных повинностей, частично отменён триаж.
 апрель — Образование клуба кордельеров («Общество друзей прав человека и гражданина»). Оратор Ж. Дантон и журналист К. Демулен.
 май — Во Франции узаконен порядок продажи «национальных имуществ» мелкими участками с рассрочкой на 12 лет.
 27 июля — Рейхенбахские соглашения Австрии и Пруссии. При посредничестве Англии урегулированы их основные разногласия.
 осень — Новые крестьянские волнения во Франции. Крестьяне сжигали архивные документы и прекращали феодальные платежи.
 Возникновение в Париже организации типографских рабочих («типографское собрание»).
 «Социальный клуб» в Париже, созданный аббатом Клодом Фоше и журналистом Н. Бонвиллем.

Другие страны 
 Памфлет бывшего вига Берка «Размышления о Французской революции».
 Заговор финских офицеров во главе с Г.-М. Спренгпортеном против Швеции. Заговор раскрыт. Вожди его бежали в Россию.
 1790—1792 — Указы в Дании о запрещении сноса крестьянских дворов.
 Крестьянские восстания в Саксонии.
 28 января — император Священной Римской империи Иосиф II рескриптом отменил почти все свои нововведения последних лет.
 20 февраля — в Вене скончался император Священной Римской империи Иосиф II. На престол вступил его младший брат Леопольд II.
 18 апреля — Разгром Русской императорской армии в сражении у Керникоски произошедшем в ходе русско-шведской войны 1788—1790 гг.
 4 июня — русская эскадра А. И. Круза нанесла поражение шведскому флоту в Красногорском сражении близ Красной Горки.
 6 июня — русские Кронштадтская и Ревельская эскадры объединились и блокировали шведский флот в Выборгском заливе.
 3 июля — в ходе Выборгского морского сражения часть шведского флота герцога К.Зюдерманландского прорвала русскую блокаду и ушла в Свеаборг.
 27 июля — Рейхенбахская конвенция между Австрией и Пруссией. Вывела Австрию из коалиции с Россией в войне с Турцией в обмен на прусскую помощь в подавлении Брабантской революции в австрийской Бельгии.
 1 августа — подведение итогов первой общефедеральной переписи населения США.
 14 августа — Верельский мир России и Швеции на основе статус-кво.
 8—9 сентября — Победа русского флота Ф. Ф. Ушакова над турецким флотом у острова Тендра (СЗ побережье Чёрного моря).
 22 декабря — штурм и взятие турецкой крепости Измаил русскими войсками Суворова.
 Ага-Мухаммед осадил Шираз, но не смог взять его.
 Присоединение Мерва к Бухарскому ханству.
 1790—1792 — Третья англо-майсурская война (Индия).
 Род-Айленд вновь вступил в США.

Наука

Литература

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1790 году
 3 августа — Василий Алексеевич Глинка (ум. 1831), русский архитектор, мастер классицизма; академик архитектуры ИАХ.
 15 сентября — Джованни Давид, итальянский певец, директор Итальянской оперы в Санкт-Петербурге (ум.1851)
 21 октября — Альфонс де Ламартин, знаменитый французский поэт и политический деятель (ум.1869)
 7 ноября — Кароль Подчашинский, литовский архитектор.
 17 ноября — Август Фердинанд Мёбиус, немецкий математик и астроном-теоретик. (ум. 1868).
 16 декабря — Леопольд I, король Бельгии с 1831 года (ум.1865)

 Константинос Канарис, греческий политик и военачальник, адмирал, герой войны за независимость Греции, премьер-министр Греции в 1864—1865 и в 1877 годах (ум. 1877).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1790 году
 17 апреля — Бенджамин Франклин, американский политический деятель и учёный.
 17 июля — Смит, Адам, шотландский экономист.

См. также

Примечания